Zawara peur désigner :
Zawara, la commune du Burkina Faso ;
Le département de Zawara, dont la commune de Zawara est le chef-lieu.